Občina Sveti Jurij je lahko:
 Občina Sveti Jurij ob Ščavnici - do leta 1994 del občine Gornja Radgona;
 Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah - do leta 2006 del občine Lenart